

Sport 
 KZ1 – categoria del karting
 KZ1 – yacht neozelandese sfidante della America's Cup del 1988

Altro 
 Ascari KZ1 – automobile della Ascari Cars